Specie del genere Silene:

 Specie del genere Silene da A a D
 Specie del genere Silene da E a P
 Specie del genere Silene da Q a Z